La Navidad, eerste Europese nederzetting in de Nieuwe Wereld
Navidad (Chili), een gemeente in de Chileense regio O'Higgins